Die Prva Liga RS 1995/96 war die erste Saison der Republika Srpska als höchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer.

Meister wurde der FK Boksit Milići.

Modus 
22 Mannschaften traten an. Sie wurden in zwei Gruppen zu je elf Teams eingeteilt. Jede Mannschaft spielte zweimal gegen die anderen Teilnehmer ihrer Gruppe. Die beiden Gruppensieger spielten anschließend den Meister aus. Die Tabellenletzten beider Gruppe stiegen ab, während die beiden Zweit- und Drittletzten in der Relegation gegen den Abstieg kämpften.

Die Liga wurde von der UEFA nicht anerkannt und die Mannschaften konnten sich daher nicht für den Europapokal qualifizieren.

Gruppe West

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}
Sloga Trn und Borac Kozarska Dubica stiegen in die Prva Liga auf.

Gruppe Ost

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}
Bratstvo Bratunac und Sutjeska Srbinje stiegen in die Prva Liga auf.

Meisterfinale 

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle bihsoccer.com 

1995
Fußballsaison 1995/96